Љубомир Керекеш (Вараждин, 16. јануар 1960) хрватски је филмски, позоришни и телевизијски глумац.

Телевизијске улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Младић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1997. || На рубу памети ||
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 || Франз Милен
|-
| 1998. || Породична ствар || Иван Ковач
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2001, || Холдинг || Петретић
|-
| 2001—2002. || Наши и ваши || Грга
|-
| 2004. || Златни врч || Славко
|-
| 2005. || Битанге и принцезе || чувар
|-
| 2005—2006. || Бумеранг (tv серија)‎ || Влатко Поклеповић
|-
| 2007. || Одмори се, заслужио си || Јими
|-
| 2007. || Понос Раткајевих || Фриц
|-
| 2007. || Добре намере || Сунцицин отац
|-
| 2008. || Стипе у гостима || доминистар Ливадић
|-
| 2007—2008 || Заувек суседи (тв серија) || Фердо Јурић
|-
| 2009. || Закон! || Срђан
|-
| 2009. || Бибин свијет || Зорислав Шулек
|-
| 2008—2010. || Мамутица ||Јерко
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Тито || Димитров
|-
| 2010. || Лов у мутном || Штеф
|-
| 2010. || Нова у Драгошју ||
|-
| 2010—2011 || Најбоље године ||Анте Лалић "Лале"
|-
| 2012. ||Југославенске тајне службе || Андрија Хебранг
|-
| 2013. || Почивали у миру || Илија
|}

Види још 
 Лов у Босни

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Вараждинци
Хрватски глумци